Годе́н () — фамилия. Известные носители:
 Годен, Алексис (1816—1894) — французский фотограф и издатель. Брат Марка Антуана Годена.
 Годен, Андре (1875—?) — французский гребец.
 Годен, Жан-Батист (1817—1888) — французский фабрикант и филантроп.
 Годен, Жан-Клод (род. 1939) — французский политик.
 Годен, Жан Франсуа Эме Готтлиб Филипп (1766—1833) — швейцарский ботаник и священник.
 Годен, Луи (1704—1760) — французский астроном.
 Годен, Люсьен (1886—1934) — французский фехтовальщик.
 Годен, Марк Антуан (1804—1880) — французский фотограф и химик. Брат Алексиса Годена.
 Годен, Мартен Мишель Шарль (1756—1841) — министр финансов Франции при Наполеоне I.
 Годен, Ноэль (род. 1945) — бельгийский писатель, критик, актёр и знаменитый метатель тортов.

Топоним 
 Годен — крупный молодой ударный кратер на видимой стороне Луны.

См. также